Benjamin Galmiche né le  à Belfort est un joueur français de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après sa formation dans le club de Belfort, il rejoint Reims en 1997. Après 3 saisons, il joue à Caen, puis à Mulhouse, Nice, Gap, Avignon avant de rester à Neuilly-sur-Marne durant 5 saisons.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de France de hockey sur glace aux Championnat d'Europe junior de hockey sur glace en 1995-96 puis en 1996-97. Il a joué le Championnat du monde junior de hockey sur glace en 1998.

Trophées et honneurs personnels
 Champion de France de Division 1 en 2007-2008 et 2010-2011
 Champion de France en 2000.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998 || Reims || Ligue Magnus ||20||0||1||1||6||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Reims || Ligue Magnus || 40||3||8||11||10||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || Reims || Ligue Magnus ||29||2||2||4||5||  ||  || ||  ||  
|-
| 2000-2001 || Caen || Ligue Magnus ||21||4||6||10||61||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2001-2002 || Mulhouse || Ligue Magnus || ||1||3||4|| ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2002-2003 || Nice  || Division 1 || ||30||16||46|| ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 2003-2004 || Gap Hockey Club || Ligue Magnus ||17||3||5||8||10||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2004-2005 || Avignon || Division 1 ||23||7||13||20||41||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 ||Neuilly sur Marne|| Division 1 ||26||15||22||37||22||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2006-2007 ||Neuilly-su-Marne || Division 1||25||9||11||20||26|| || || || || 
|- 
| 2007-2008 ||Neuilly-sur-Marne ||Division 1 ||10||8||11||19||16|| 4|| 0||0 || 0|| 4
|-
| 2008-2009 ||Neuilly-sur-Marne || Ligue Magnus ||20 || 4|| 6|| 10|| 6|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|-
| 2009-2010 ||Neuilly-sur-Marne || Ligue Magnus || 19|| 1|| 7|| 8|| 18|| || || || || 
|-
| 2010-2011 ||Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 22|| 3|| 4|| 7|| 18|| 7|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2011-2012 ||Français Volants || Division 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|1995||France Jr.||CE Jr. B||5||1||0||1||0
|-bgcolor=#f0f0f0
|1996||France Jr.||CM Jr. B||6||0||1||1||0
|-
|1998||France Jr.||CM Jr. B||5||1||0||1||6

Références 

Naissance en février 1979
Naissance à Belfort
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur des Français volants de Paris
Attaquant de hockey sur glace